Frans Van Looveren ist der Name folgender Personen:

* Frans Van Looveren (Radsportler, 1924) (1924–1980), belgischer Radrennfahrer 
 Frans Van Looveren (Radsportler, 1932) (1932–2008), belgischer Radrennfahrer